|}
Die Rarawai–Kavanagasau Light Railway war eine 229 Kilometer (142 Meilen) lange Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 2 Fuß (610 mm) entlang der Nordwest- und Südwestküste der Insel Viti Levu in Fidschi.

Betrieb 

Die Eisenbahn wurde von der Colonial Sugar Refinery Company betrieben.

Der Betrieb begann im Dezember 1914 mit zwei kostenlos zu nutzenden Personenzügen und einem Güterzug pro Woche, der Rohre für die Manganwerke sowie landwirtschaftliche Güter wie Kartoffeln, Zwiebeln, Reis und Mais sowie andere Nahrungsmittel transportierte. Der Viehtransport wurde in den frühen 1950er Jahren aufgenommen.

Der Streckenabschnitt von Kavanagasau nach Baitiri bei Navisabasaba wurde 2009 aufgrund des signifikant gesunkenen Verkehrsaufkommens stillgelegt, da Zuckerrohr zunehmend per Lastwagen zur Lautoka Mill transportiert wurde.

Schienenfahrzeuge

Schienenfahrzeuge 
Die Dampflokomo­tive Fiji (Colonial Sugar Refining Company Nr. 11) und eine zweiachsige Hudswell-Clarke-Lokomotive mit der Werksnummer 1056 von 1914 (Colonial Sugar Refining Company Nr. 19) sind bei der Statfold Barn Railway erhalten.

Wagen 

Zwei 2.-Klasse-Wagen und ein Bremswagen wurden 1914 von Clyde Engineering in Granville bei Sydney in Australien für die Rarawai–Kavanagasau Light Railway gebaut. Einer der Wagen ist jetzt(2018) in teilzerlegtem Zustand bei der Ferrymead Two Foot Railway in Neuseeland.

Weblinks 
 The Railways of Fiji. The Development of Railways in the South Pacific. In: Railway Wonders of the World.
 Railways of Fiji, Rarawai-Kavanagasau Light Railway, as seen in October 2007
 Peter Hodge: Narrow Gauge In Fiji In: The Railway and Locomotive Historical Society Bulletin. Nr. 103, Oktober 1960, S. 21–40. Hrsg.: Railway & Locomotive Historical Society (R&LHS).

Einzelnachweise 

Werksbahn
Verkehrsbauwerk in Fidschi
Viti Levu
Western Division (Fidschi)
Schienenverkehr (Fidschi)